Gillessen ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Gillessen-Kaesbach (* 1953), deutsche Humangenetikerin
 Günther Gillessen (* 1928), deutscher Publizist, Zeitungsredakteur und Professor für Pressejournalismus
 Heinrich Gillessen (1896–1979), thüringischer Minister für Handel und Versorgung (CDU)
 Joachim Gillessen (* 1935), deutscher Politiker
 Johann Heinrich Gillessen (1910–1997), deutscher Maler
 Martha Gillessen (1901–1945), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Gillissen
 Gilissen